Техерија има више значења:

 Техерија (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Техерија (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Техерија (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Техерија (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Техерија (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Техерија (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Техерија (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Техерија (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техерија (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техерија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техерија (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику